Film
 Serce nie sługa (film 2001)
 Serce nie sługa (film 2005)
 Serce nie sługa (film 2018)

 Muzyka
 Serce nie sługa – singiel Ani Dąbrowskiej wydany w 2018 roku